

Évolution en graphique

Cartes
Carte des principaux aéroports des Canaries en 2011

Trafic supérieur à  en 2011 

Sources : Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

Notes

Articles connexes 
 Aéroports classés en nombre de passagers internationaux
 Aéroports classés par nombre de mouvements
 Liste des aéroports d'Espagne
 Aéroports classés par le nombre de passagers

Espagne
aeroport2